rock – ogólna nazwa całego szeregu stylów muzycznych

Osoby:
 Maciej Rock – polski prezenter, dziennikarz radiowy i telewizyjny
 Remigiusz „Rock” Maciaszek – polski twórca internetowy

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Rock – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Rock – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Rock – wieś w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Rock – wieś w Anglii, w hrabstwie Worcestershire

Miasta w USA:
 Rock – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Rock – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

Gminy w USA:
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Rock (ang. Rock Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
 Rock (ang. Rock Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Rock (ang. Rock Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rock (ang. Rock County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Rock (ang. Rock County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Rock (ang. Rock County) – w stanie Wisconsin

Zobacz też:
 rock and roll / rock 'n' roll / rock & roll (strona ujednoznaczniająca)